Доробанцу има више значења:

 Доробанцу (Доробанцу), насеље у округу Калараш у Румунији
 Доробанцу (Платарешти), насеље у округу Калараш у Румунији
 Доробанцу (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Доробанцу (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Доробанцу (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Доробанцу (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Доробанцу (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији